James Aitken Wylie, storico scozzese.
Traslitterazione Wylie, metodo di traslitterazione della scrittura tibetana
Wylie, località del Texas